Szent Megváltó-templom (Cetina)
Szent Megváltó-templom (Dubrovnik)
Szent Megváltó-templom (Jeruzsálem)
Szent Megváltó-templom (Prága)